Oberweimar ist der Name folgender Orte:

 Oberweimar (Hessen), Ortsteil der Gemeinde Weimar (Lahn) in Hessen
 Oberweimar (Thüringen), Stadtteil von Weimar in Thüringen